Сан-Жерониму:

 Сан-Жерониму — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сан-Жерониму — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.